Ha partecipato ai Giochi , gareggiando nel torneo di pallanuoto.

Voci correlate
Pallanuoto ai Giochi della IV Olimpiade

Collegamenti esterni